Ramon Vinyes i Cluet (Berga, 1882 – Barcelona, 1952), escriptor d'obres de teatre modernistes i contes
 Ramon Vinyes (escultor)
 Ramon Vinyes Vinyes (La Vilella Alta 1870 - Reus 1960) Pintor